Acme puede referirse a:
 La Corporación Acme, empresa ficticia, famosa por sus apariciones en los Looney Tunes.
 Acme (editor), programa informático, editor de texto.

Asimismo, puede hacer referencia a los siguientes topónimos de Estados Unidos:

 Acme (Dakota del Norte), municipio del condado de Hettinger, en el estado de Dakota del Norte.
 Acme (Míchigan), área no incorporada del municipio de Acme, en el estado de Míchigan.
 Acme (Pensilvania), área no incorporada del condado de Westmoreland, en el estado de Pensilvania.
 Acme (Washington), lugar designado por el censo, en el condado de Whatcom, en el estado de Washington.

Además, puede referirse a:
 Acme Comodity and Phrase Code, antiguo libro de códigos usado para la transmisión de telegramas.
 Automated Certificate Management Environment, un protocolo para las comunicaciones entre una autoridad certificadora y los servidores web de sus usuarios.